Quinten steht für:

 Quinten, eine Ortschaft im Ostschweizer Kanton St. Gallen
 ein Vorname, siehe Quentin (Name)

Quinten ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Quinten (* 1974), deutscher Bankmanager
 Nathalie Quinten (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Sandra Quinten (* 1970), deutsche Politikerin (SPD), MdL

Siehe auch:
 Quinton
 Quinte
 Quint